Partition (lat. partitio Teilung, Einteilung, Gliederung) steht für:
 die Landesteilung in der Politik
 In der Mathematik:
 in der Mengenlehre  eine Unterteilung von Mengen, siehe Partition (Mengenlehre)
 in der Analysis eine Partition eines Intervalls
 in der Zahlentheorie die Partitionsfunktion
 in der Graphentheorie eine spezielle Zerlegung der Knotenmenge eines Graphen, siehe k-partiter Graph
 die Unterteilung von Datenträgern, siehe Partition (Datenträger)
 ein  (Partition) des Dateisystems (Library) auf IBM-Großrechnern, siehe Partitioned Data Set (kurz „PDS“)

Partitionierung (auch Partitionieren) steht für:
 allgemein für den Vorgang eines Aufteilens; eine Partitionierung kann auch das entstandene System aus Partitionen meinen.
 ein Entscheidungsproblem aus der theoretischen Informatik unter Anwendung der mathematischen Zahlentheorie, siehe Partitionierungsproblem
 die Aufteilung einer Schaltung in Teilschaltungen (Partitionen) beim Layout- bzw. Chipentwurf
 die Aufteilung eines Servers zur gleichzeitigen Nutzung durch mehrere Betriebssysteminstanzen, siehe Serverpartitionierung
 bei Datenbanken die Aufteilung einer Tabelle in mehrere Teile, siehe Denormalisierung#Partitionierung
 die Trennung radioaktiven Abfalls in verschiedene Bestandteile, siehe Transmutation

Siehe auch:
 Zerlegung der Eins in der Topologie und Differentialgeometrie
 Partitur